

Boshoven, hameau de la commune de Baarle-Nassau, dans le Brabant-Septentrional
 Boshoven, ancien village, aujourd'hui quartier de la ville de Weert
 Alphen-Boshoven, hameau de la commune d'Alphen-Chaam, dans le Brabant-Septentrional